Nel Regio Esercito due cannoni ebbero al denominazione di 75/27, prodotti entrambi prima della prima guerra mondiale:

 75/27 Mod. 1906 – prodotto su progetto della ditta Krupp
 75/27 Mod. 1911 – prodotto su progetto della ditta francese Deport

Dal primo modello furono ricavate anche due armi contraerei:
 75/27 A.V. – prodotta dall'Ansaldo nel 1916
 75/27 C.K. – prodotta dall'Arsenale Regio Esercito di Napoli nel 1917